Klebwald steht für:

 Klebwald, auch Glebwald, generischer Begriff für steile Talhangwälder im Südwesten Deutschlands
 Klebwald (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der  Gemeinde Neuhausen, Enzkreis, Baden-Württemberg